Als Weltmeisterschaft 2003 oder WM 2003 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2003 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2003
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2003
 American-Football-Weltmeisterschaft 2003
 Badminton-Weltmeisterschaft 2003
 Bandy-Weltmeisterschaft 2003
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2003
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2003
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2003
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2003
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2003
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2003
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2003
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2003
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2003 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2003
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2003 in Cardiff (Wales)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2003 in Willingen (Deutschland)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2003
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2003
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2003 in Sankt Petersburg (Russland)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2003 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2003 in Sheffield (England)
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2003 in Jiangmen (China)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2003 in Jiangmen (China)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2003 in Taupo (Neuseeland)
 Bob-Weltmeisterschaft 2003
 Boxweltmeisterschaften 2003
 Cricket World Cup 2003
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2003
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2003
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2003
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2003
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2003
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2003
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2003
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2003
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2002/03
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2003/04
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2003
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2003
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2003
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2003
 Faustball-Weltmeisterschaften
 Faustball-Weltmeisterschaft 2003
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft 2003
 Fechtweltmeisterschaften 2003
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2003
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2003
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2003
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2003
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2003
 Grasski-Weltmeisterschaften
 Grasski-Weltmeisterschaft 2003
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2003
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2003
 Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2003
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2003
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2003
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2003
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2003
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2003
 Judo-Weltmeisterschaften 2003
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2003
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2003
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2003
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2003
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2003
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2003
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2003
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2003
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2003
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2003
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2003
 Rallye-Weltmeisterschaft 2003
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2003
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 2003
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2003
 Ringer-Weltmeisterschaften 2003
 Ruder-Weltmeisterschaften 2003
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2003
 Schwimmweltmeisterschaften 2003
 Segel-Weltmeisterschaft 2003
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2003
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2003
 Skeleton-Weltmeisterschaften
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2003
 Skeleton-Anschubweltmeisterschaft 2003
 Snookerweltmeisterschaft 2003
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2003
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2003
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2003
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2003
 Speedski-Weltmeisterschaft 2003
 Superbike-Weltmeisterschaft 2003
 Supersport-Weltmeisterschaft 2003
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2003
 Tischtennisweltmeisterschaft 2003
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2003
 Turn-Weltmeisterschaften 2003
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2003
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2003
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 Wasserball-Weltmeisterschaft 2003
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2003

!
Weltmeisterschaften nach Jahr